Scherl bezeichnet:

 einen Stadtteil von Meinerzhagen
 Scherls Magazin (Scherl's Magazin), 1928 bis 1933 im Verlag August Scherl in Berlin erschienene Zeitschrift

Scherl ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Scherl (* 1986), deutsche Leichtathletin
 August Scherl (1849–1921), deutscher Verleger 
 Ludwig Scherl (1920–1999), deutscher Kommunalpolitiker